Hashimura ist der Familienname folgender Personen:

 Ryūjoseph Hashimura (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Yūta Hashimura (* 1991), japanischer Fußballspieler